Nello slittino ai X Giochi olimpici invernali la gara del singolo maschile si è disputata nelle giornate dell'11 e 13 febbraio nella località di Villard-de-Lans.

Classifica di gara

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 

Singolo maschile